Kabinett Putin steht für:

 Kabinett Putin I, Regierung der Russischen Föderation (1999–2000)
 Kabinett Putin II, Regierung der Russischen Föderation (2008–2012)